Konrad I mazowiecki (1187?-1247) – książę mazowiecki małopolski i kujawski
 Stanisław mazowiecki (1500-1524) – książę mazowiecki
 Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) – polski polityk
 Wojciech Mazowiecki (ur. 1957) – polski dziennikarz, publicysta